Ahkiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ahkiosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus,  (2 ha)
2. Ahkiosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar